Серия B 1940/1941 () — 12-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 октября 1940 года и закончился 12 июня 1941 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1940/41 на rsssf.com

1940/1941
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1940 году
Спорт в Италии в 1941 году